Profítis Ilías är en ort i Grekland.   Den ligger i prefekturen Nomós Irakleíou och regionen Kreta, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Aten. Profítis Ilías ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Profítis Ilías är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Gyristh,  meter över havet,  km väster om Profítis Ilías. Runt Profítis Ilías är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Heraklion,  km norr om Profítis Ilías. Trakten runt Profítis Ilías består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter på Kreta